RAB eller rab har flere betydninger:
 Registreret alternativ behandler
 Rabaul Airport - Papua New Guinea, IATA-kode
 Ramstein Air Base
 Rab (ø) - kroatisk ø
 Rab (by) - by på den kroatiske ø Rab
 Rab (kz-lejr) - kz-lejr på den kroatiske ø Rab
 Reichsautobahn